ZMT peut faire référence à :
  ;
 Zakłady Mechaniczne Tarnów, une entreprise polonaise de fabrication de défense.